Stanisław Witkowski (1866–1950) – polski filolog klasyczny, papirolog, mediewista, wykładowca akademicki
 Stanisław Witkowski (XVI/XVII w.) – poeta staropolski
 
 
 Stanisław Witkowski – psycholog
 
 Stanisław Witkowski – żużlowiec
 
 Stanisław Witkowski (1893–1957) – pułkownik uzbrojenia, inżynier
 Stanisław Witkowski (ur. 1960) – saletyn, biblista
 Stanisław Witkowski – polski chemik
 Stanisław Witkowski (1933–2022) – polski muzyk ludowy, instrumentalista

Przypisy